Sattelmühle ist der Name folgender Orte oder Dinge

 Sattelmühle (Esthal), Ortsteil der Ortsgemeinde Esthal, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Sattelmühle (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern

 Sattelmühle (Werkzeug), Werkzeug der Cishan-Kultur
 Alternativbezeichnung für Sattelmahlstein